La 1. Lig 1993/94 fue la 36.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1993
Fútbol en 1994
Deporte en Turquía en 1993
Deporte en Turquía en 1994